Акта́уський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Железінського району Павлодарської області Казахстану. Адміністративний центр — село Актау.

Населення — 548 осіб (2009; 1134 в 1999, 1825 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Совхозна сільська рада (села Березовка, Жанатан, Жолтаптик).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Железінського району